Avillers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Avillers (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Avillers (Vosges) im Département Vosges

mit Namenszusatz:
Avillers-Sainte-Croix im Département Meuse